Thomas Dominicus Regout (1805-1862) - een Nederlands industrieel
 Thomas Regout (bedrijf) - een in 1834 te Maastricht opgericht metaalverwerkend bedrijf